Dampfschiff steht für
Dampfschiff, dampfgetriebenes Schiff
Neckar-Dampfschiff, Heilbronner Tageszeitung
Restauration „Zum Dampfschiff“, Radebeul

Siehe auch:
Dampfboot (Begriffsklärung)
Steamboat (Begriffsklärung)